Kantonsteilung bezieht sich auf:
 die Teilung des Kantons Basel 1833, siehe Basler Kantonstrennung
 die Teilung des Kantons Appenzell 1597, siehe Landteilung (Appenzell)

Siehe auch:
 Halbkanton